Urich peut désigner :

 Urich, une ville du comté de Henry, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , un joueur de football américain.
 Robert Urich, un acteur et producteur américain.
 , un personnage fictif.
 , un personnage fictif.

Voir aussi 
 Tyranneau d'Urich, une espèce de passereaux.